Breil (Maine i Loira), municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França)
 Breil-sur-Roya, municipi al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Le Breil-sur-Mérize, municipi al departament del Sarthe (regió de País del Loira, França)